Андре́й Вале́рьевич Буха́рин (род. , , СССР) — российский музыкальный критик, радиоведущий. Наряду с Артемием Троицким, Бухарин является одним из ведущих в России специалистов по современной музыке. Был одним из создателей журнала «ОМ», c мая 2004 — обозреватель русского Rolling Stone. С января 2008 по июль 2010 года вёл еженедельную передачу «Уроки русского» на Радио Maximum. С июля 2010 года по 27 октября 2013 года программа выходила на «Нашем радио» под названием «Родная речь». Под эгидой обеих радиопрограмм проводились одноименные рок-фестивали и выпускалась серия компакт-дисков. Автор книги «Танцы со звездами» (Амфора, 2008), собравшей вместе десятки интервью с отечественными и зарубежными звездами и материалы мемуарного характера.

Биография 
Окончил исторический факультет Российского государственного гуманитарного университета.

В 1995—2004 гг. был музыкальным редактором, затем главным редактором журнала «ОМ», считавшегося в 90-е самым влиятельным изданием в российском шоу-бизнесе.

С 2004 года — ведущий обозреватель журнала Rolling Stone.

С февраля 2014 преподает на журфаке МГУ (специализация «музыкальная журналистика»).

Примечания

Ссылки 
 Анкета Андрея Бухарина на сайте Радио Maximum

Музыкальные критики России
Ведущие радиостанции «Наше радио»
Выпускники РГГУ